Electric může být:

 Electric (album, The Cult) – album skupiny The Cult z roku 1987
 Electric (album, Paul Rodgers) – album zpěváka Paula Rodgerse z roku 2000
 Electric (album, Jack Ingram) – album hudebníka Jacka Ingrama z roku 2002
 Electric (album, Richard Thompson) – album hudebníka Richarda Thompsona z roku 2013
 Electric (album, Pet Shop Boys) – album skupiny Pet Shop Boys z roku 2013